Jonathan Earl Cheechoo, född 15 juli 1980 i Moose Factory, Ontario, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare. Under NHL-karriären spelade han för San Jose Sharks och Ottawa Senators. Under säsongen 2005-06 spelade han i en kedja med Joe Thornton i San Jose och gjorde 56 mål och 37 assist för 93 poäng på 82 matcher. Hans 56 mål var flest av alla spelare i NHL det året och vann honom Maurice "Rocket" Richard Trophy.

12 september 2009 bytte San Jose bort Cheechoo till Ottawa Senators. Han förföljdes senare av skador och var långt från storformen.

Under NHL-lockouten 2004-05 spelade han i HV 71.

Meriter
2006 — Maurice Richard Trophy

Statistik

Referenser

Noter

Födda 1980
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i HV71
Män
Levande personer
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Cleveland Barons (2001–2006)
Spelare i Worcester Sharks
Spelare i Belleville Bulls
Spelare i Peoria Rivermen (2005–2013)
Vinnare av Maurice "Rocket" Richard Trophy
Idrottare från Ontario
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft